WTO steht für:
 Warsaw Treaty Organisation, Warschauer Pakt
 World Toilet Organization, Welttoilettenorganisation
 World Tourism Organization, Weltorganisation für Tourismus (auch UNWTO abgekürzt)
 World Trade Organization, Welthandelsorganisation
 Wotho Airport (IATA-Code), Flugfeld auf Wotho, Atoll der Ralik-Kette der Marshallinseln 

Abkürzung